Ма́мчич (, ) — прізвище сербського походження.

 Мамчич Олеся (1981) — українська поетеса.
 Мамчич Степан Гаврилович (1924—1974) — кримський живописець, мариніст.